Bremner ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Bremner (1942–1997), schottischer Fußballspieler
 Billy Bremner (* 1946), schottischer Gitarrist
 Des Bremner (* 1952), schottischer Fußballspieler
 Ewen Bremner (* 1972), schottischer Schauspieler
 Janice Bremner (* 1974), kanadische Synchronschwimmerin
 Kyla Bremner (* 1977), australische Ringerin
 Robert G. Bremner (1874–1914), US-amerikanischer Politiker

Bremner bezeichnet die im NRHP gelistete Objekte:
 Bremner Historic Mining District, in Chitina, Alaska, ID-Nr. 00000659
 Bremner Mining Camp Historic District, in Chitina, Alaska, ID-Nr. 86003857

Bremner steht als geographische Bezeichnung für:
 Bremner River, einen Fluss in Alaska
 Bremner-Gletscher, einen Gletscher in Alaska

Siehe auch:
 Bremmer